Argilla – sedimento non litificato estremamente fine
 Argilla – album di Ornella Vanoni del 1997
 Argilla (Clay) – romanzo di David Almond del 2005

Altri progetti